Miloslawskoje (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Miloslawskoje (Rjasan), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Rjasan
 Miloslawskoje (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Miloslawskoje (Twer), Dorf in der Oblast Twer